Peter Nguyễn Văn Hùng (Chữ Hán: 阮文雄; født 21. november 1958) er en vietnamesisk-australsk romersk-katolsk præst og menneskerettighedsaktivist i Taiwan. Han blev i 2006 af USAs udenrigsminister Condoleezza Rice betegnet som en "helt der arbejder for at afskaffe moderne slaveri".

Liv og gerning

Tidligt liv 
Nguyen Van Hung voksede op i en lavere middelklassefamilie uden for Bình Tuy-provinsen i Sydvietnam med to brødre og fem søstre. Hans fader var en fisker, men døde efter et langt kamp med sygdom og tvang hans moder, en hengiven katolik med rødder i landets nordlige del til at blive familiens hovedforsørger. Nguyen Van Hung tog sin moders tro og hengivenhed til sig. Han var en beundrer af den hellige Frans af Assisi, og skal angiveligt have stjålet mad fra sin egen familie for at give føde til de fattige.

Han forlod Vietnam i 1979 på en overfyldt båd, blev reddet af et norsk skib efter kun 36 timer og bragt til Japan, hvor han sluttede sig til Missionary Society of St. Columban ved sin ankomst.

Han boede i Japan i tre år og studerede og tog en lang række arbejder til at brødføde sig selv, herunder som motorvejsreparatør, stålfabrikant og graver. Han kom først til Taiwan i 1988 som missionær, hvorefter han rejste til Sydney, New South Wales, Australien for at studere på et seminar. Han blev ordineret i 1991 og vendte tilbage til Taiwan det følgende år (i 1992).

Arbejde i Taiwan 
Nguyen Van Hung etablerede det vietnamesiske migrant arbejdstager og brude-kontor i Taoyuan, Taiwan (senere Taoyuan City) i 2004 for at tilbyde hjælp til vietnamesiske indvandrere i Taiwan. Den vietnamesiske amerikanske radiostation Little Saigon Radio og andre hjalp ham til at leje anden etage i et gymnasium; To 70 kvadratfod værelser tilbød soveplads, mens to andre blev brugt til kontorlokaler. De giver lektioner i mandarin-sprog, værelse og bord og juridisk bistand.

Nguyen Van Hungs afsløring af misbrug af udenlandske arbejdere og mod brude førte USA's Department of State til at liste Taiwan som en "Tier 2"-region sammen med lande som Cambodja på grund af deres manglende indsats i bekæmpelsen af menneskehandel, hvilket viste sig at være en stor international forlegenhed For øens regering. Hans arbejde har også gjort ham til mål for forfølgelse i Taiwan.

Noter

Eksterne henvisninger 
 Newspaper Channel - Vietnamese Migrant and Immigrant Office

Personer fra Vietnam
Katolske præster
Systemkritikere
Antikommunister
Menneskerettighedsaktivister